Руфъс, Руфус, Ръфъс (Rufus) може да се отнася за куче/та

Личности 
 Руфъс Сюъл – английски актьор
 Руфъс Уилмот Грисуолд – американски съставител на антологии, редактор, поет и критик
 Уилям Ръфъс – прякор на английския крал Уилям II

Топоними 
 Ръфъс – град в щата Орегон, САЩ